Kabinet-Blair I, Brits kabinet van 2 mei 1997 tot 8 juni 2001
Kabinet-Blair II, Brits kabinet van 8 juni 2001 tot 5 mei 2005
Kabinet-Blair III, Brits kabinet van 5 mei 2005 tot 27 juni 2007